Kaltfließ ist ein deutscher Ortsname:
 Kaltfließ, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Żurawno (Jonkowo), Ort in der Gmina Jonkowo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Kaltfließ, Kreis Schlochau, Westpreußen/Pommern, seit 1945: Wiśnica, Ort in  der Gmina Przechlewo, Powiat Człuchowski, Woiwodschaft Pommern, Polen